Király Péter (1868–1933) jogász, író
Király Péter (1870–1940) zeneszerző, karmester, zeneiskolai igazgató
Király Péter (1917–2015) nyelvész, a nyelvtudományok doktora
Király Péter (1938–2008) operatőr